

Film 
 Blues Brothers – komedia muzyczna z 1980 r.
 Blues Brothers 2000 – komedia muzyczna będąca kontynuacją filmu z 1980 r.

Muzyka 
 The Blues Brothers (The Blues Brothers Band) – amerykański zespół muzyczny założony w 1977 r. przez Johna Belushiego i Dana Aykroyda
 The Blues Brothers: Music from the Soundtrack – album muzyczny z 1980 r. z utworami z filmu „The Blues Brothers” z 1980 r.
 Best of the Blues Brothers – album wydany w 1981 r.
 Everybody Needs the Blues Brothers – album wydany w 1988 r.
 The Blues Brothers Band Live in Montreux – album z koncertu w Montreux w 1990 r.
 The Very Best of the Blues Brothers – album wydany w 1995 r.
 Blues Brothers & Friends: Live from House of Blues – album koncertowy z 1997 r.
 The Blues Brothers Complete – kompilacja utworów wydana w 2000 r.
 Blues Brothers 2000: Original Motion Picture Soundtrack – ścieżka dźwiękowa do filmu „Blues Brothers 2000”

Inne 
 Blues Brothers (gra komputerowa)